Preseka kan syfta på:

 Preseka, Kroatien – en kommun i Kroatien
 Preseka (distrikt) –en kommundel i Bulgarien